Glavni članak: UEFA Europska liga 2010./11.

Drugi dio natjecanja UEFA Europske lige 2010./11. započeo je 15. veljače 2011. te završava 18. svibnja 2011. finalem na Aviva Stadiumu u Dublinu, Irska. Drugi dio, ili "nokaut faza" (eng.: Knockout stage) se sastoji od 32 momčadi: 24 ekipe koje su natjecanje po skupinama završili na prvom ili drugom mjestu, i osam trećeplasiranih ekipa iz skupina Lige prvaka 2010./11.

Svaka se utakmica nokaut djela, osim finala, igra u dvije utakmice gdje svaka momčad igra jednu utakmicu kod kuće i jednu u gostima. Momčad s većim ukupnim rezultatom u dvije utakmice ide dalje. Ako je ukupni rezutat izjednačen, primjenjuje se pravilo gola u gostima, pa momčad koja je postigla više gostujućih pogodaka ima prednost prolaska. Ako je i omjer golova u gostima jednak, onda se igra dodatnih 30 minuta produžetaka, podjeljenih u dva poluvremena po petnaest minuta. Gol u gostima se prihvaća i nakon toga, ako se rezultat promijenio u produžecima. Ako je rezultat ostao jednak, odigrava se izvođenje jedanaesteraca. U finalu, igra se samo jedna utakmica na neutralnom terenu. Ako je u završnici rezultat izjednačen, ide se na produžetke, zatim jedanaesterce.

U ždrijebu za šesnaestinu finala, dvanaest pobjednika skupina te četiri trećeplairane ekipe iz Lige prvaka s najviše bodova su nositelji, dok su 12 drugoplasiranih iz Europske lige te ostale 4 ekipe iz Lige prvaka nenositelji ždrijeba. Nositelj je taj koji drugu utakmicu igra na domaćem terenu. Momčadi iz iste skupine ili istog nogometnog saveza ne mogu igrati zajedno. U ždrijebu za osminu finala, kao i kod daljnjih ždrijebova, nema nositelja, a momčadi iz istih skupina i saveza mogu međusobno igrati.

Vremena utakmica do kraja ožujka su CET (UTC+1), a nakon toga su u ljetnom vremenu (CEST) (UTC+2). Runde drugog djela Europske lige su šesnaestina i osmina finala, zatim četvrtfinale, polufinale, i na kraju finale.

Momčadi

Europska liga
Pobjednici i drugoplasirani u skupinama Europske lige 2010./11.

Liga prvaka
Trećeplasirane momčadi u skupinama Lige prvaka 2010./11.

Pregled

Šesnaestina finala
Ždrijeb za šesnaestinu finala održan je 17. prosinca 2011. u Nyonu. Prve utakmice igrane su 15. i 17. veljače, a uzvrati 22., 23. i 24. veljače 2011.

 

|}

Prve utakmice

Uzvratne utakmice

Osmina finala
Ždrijeb osmine finala održan je u Nyonu zajedno sa ždrijebom šesnaestine finala. Prve utakmice odigrane su 10. ožujka 2011., dok su uzvrati igrani 17. ožujka.

|}

Prve utakmice

Uzvratne utakmice

Četvrtfinale
Ždrijeb četvrtfinala održan je 18. ožujka 2011. u Nyonu. Prve četvrtfinalne utakmice odigrane su 7. travnja 2011., dok su se uzvrati igrali 14. travnja.

|}

Prve utakmice

Uzvratne utakmice

Polufinale
Prve su se utakmice polufinala odigrale 28. travnja, a uzvratne 5. svibnja 2011.

|}

Prve utakmice

Uzvratne utakmice

Finale

Finale Europske lige 2010./11. odigrano je 18. svibnja 2011. na novom Aviva Stadiumu u irskom glavnom gradu Dublinu. Finale se igralo između dviju portugalskih ekipa, Porta i Brage. Zbog pravila UEFA-e koji zabranjuje sponzorska imena u svojim natjecanjima, stadion se posebno za finale zvao Dublin Arena. Pobjednikom je na kraju postala momčad FC Porta.

Izvori

Drugi dio natjecanja